Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series — компьютерная игра от разработчика и издателя Telltale Games. Жанр игры — Графическая приключенческая игра. Игра вышла на платформах Microsoft Windows, OS X, Android, iOS, PlayStation 4, Xbox One. Первый эпизод игры вышел 18 апреля 2017 года.

Сюжет 
Игра будет основана на комиксах Marvel Comics и никакого отношения к фильмам, которые выходили с 2014 по 2017 год, она иметь не будет. Стражи Галактики узнают о существовании могущественного артефакта «Горн Бесконечности» сила которого велика настолько, что он способен повлиять на всю Вселенную. У каждого из команды есть свои причины для того, чтобы найти его. Поиски осложнятся тем, что за артефактом начинают охотиться злодеи. Сперва Танос, сумасшедший титан, а потом Хела и её помощники которые как и она из древней расы (которая как оказалось не полностью вымершая). Теперь Стражи должны опередить их. События в игре будут происходить на планетах: Земля, Милана, Нигда и других.

Актёры 
 Скотт Портер — Звёздный Лорд
 Эмили О’Брайэн — Гамора
 Нолан Норт — Ракета
 Брэндон Пол Илс — Дракс Разрушитель, стражник Крий в 1 эпизоде, офицер корпуса Нова в 1-2,5 эпизодах, солдаты Крий в 5 эпизоде
 Адам Харрингтон — Грут, пришелец в баре
 Фэй Кингсли — Хела
 Крис Кокс — Джин-Ксар, учёный во 2 эпизоде
 Сумали Монтано — Мантис, ведущая новостей
 Джонни Бош — Бал’Динн
 Фрайда Вольф — Лилла
 Кортенай Тейлор — Мередит Квилл
 Эшли Бёрч — Небула
 Джереми Шэда — юный Квилл
 Анаис Лилит — Камария
 Джейк Грин — Рукс, пришелец в баре, солдат Нова в 1-2 эпизодах, офицер корпуса Нова во 2 эпизоде, беспилотник во 2-3 эпизодах, сокамерник в 5 эпизоде
 Джейк Харт — Танос
 Эрин Иветт — Вилли, пришелец в баре, солдат Нова в 1-2 эпизодах, Джерис
 Марк Барболак — Йонду Удонта, бармен, компьютер Крий, Мистер Пинкл
 Джон Омохундро — Кларенс (хулиган)
 Оливер Вакер — священник, продавец, стражник Крий в 1 эпизоде

Другие персонажи:
 Джейн Якобс
 Гэвин Хаммон (в титрах не указан)

Эпизоды 
Игра была разделена на пять эпизодов:
 Эпизод 1 — «Tangled Up in Blue» — дата выхода 18 апреля 2017.
 Эпизод 2 — «Under Pressure» — дата выхода 6 июня 2017.
 Эпизод 3 — «More than a Feeling» — дата выхода 22 августа 2017.
 Эпизод 4 — «Who Needs You» — дата выхода 10 октября 2017.
 Эпизод 5 — "Don’t Stop Believin' " — дата выхода 7 ноября 2017.

Разработка 
В декабре 2016 года на Game Awards было объявлено, что студия Telltale Games выступит разработчиком. Игра будет состоять из 5 эпизодов как это уже делалось разработчиком (в играх The Walking Dead: The Game, Batman: The Telltale Series и других играх студии). Первый эпизод вышел 18 апреля 2017. Продажа игры осуществляется через сервисы цифровой дистрибуции (Steam, PlayStation Store, Xbox Live).

Примечание 
 Marvel и Telltale Games анонсировали игру по вселенной Guardians of the Galaxy
 Завязка сюжета Guardians of the Galaxy: The Telltale Series утекла в сеть
 Первые снимки экрана и актёрский состав Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
 Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series — Анонсирована дата выхода первого эпизода
 Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series — Релизный трейлер первого эпизода «Tangled Up in Blue»
 Telltale Games занята адвенчурой по мотивам «Стражей Галактики»

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры, разработанные Telltale Games
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Игры для PlayStation 4
Игры для Nintendo Switch
Игры для Android
Игры для iOS
Компьютерные игры 2017 года
Игры по Marvel Comics
Научно-фантастические компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные в США
Квесты Point-and-click
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Игры для PlayStation Network
Стражи Галактики